Arnaud kan som auktorsförkortning betyda:

 Gabriel Arnaud
 Patrick Arnaud
 Paul H.Arnaud
 Jean André Michel Arnaud

Robotskapade auktorsförkortningar